20 Января — многозначный термин:

 20 января — 20-й день года в григорианском календаре.
 20 Января — станция второй (Зелёной) линии Бакинского метрополитена, расположенная между станциями «Иншаатчылар» и «Мемар Аджеми».
 20 Января — памятник, установленный в столице Азербайджана, в городе Баку.